Supp ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Supp (* 1959), deutsche Journalistin 
 Eckhard Supp (* 1950), deutscher Journalist und Weinkritiker 

Siehe auch:
 Träger (Mathematik) 
 Träger (Maßtheorie)
 Sup